Montorso kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Montorso Vicentino, kommun, Veneto, Provincia di Vicenza, 
 Montorso (ort i Italien), Marche, Provincia di Ancona, 

Robotskapade Italienförgreningar